Кэй Нисикори — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Юрген Мельцер — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Посев 

  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Первый раунд)
  Джон Изнер (Первый раунд)  Сэм Куэрри (Второй раунд)

<li>  'Кэй Нисикори (Титул)
<li>  Томми Хаас (Второй раунд, отказ)<li>  Александр Долгополов (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Вердаско (Отказ)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

US National Indoor 2013